Кара-Мурза — поширене нестандартне російське прізвище тюркського походження, означає «чорний князь». Русифікована форма — Карамзін.

 Кара-Мурза Володимир Володимирович (нар. 1981) — російський тележурналіст, режисер, колумніст, політичний і громадський діяч, публіцист.
 Кара-Мурза Володимир Олексійович (1959—2019) — російський журналіст, теле — і радіоведучий.
 Кара-Мурза Сергій Георгійович (нар. 1939) — хімік, теоретик науки, філософ і публіцист, політолог.

Див. також 
 Мурза (значення)

Російські прізвища